Quicksilver (lit. plata rápida) es un término arcaico en inglés para referirse al mercurio. También puede referirse a:
 Un personaje de cómic del Universo Marvel;
 Una aplicación informática para el sistema operativo Mac OS X.
 Una canción de Pink Floyd del álbum Music from the Film More.
 La marca de ropa Quiksilver.
 La película Quicksilver